est la formule brute de plusieurs isomères.

 Flavonoïdes
 Flavones
 acacétine, numéro CAS 
 genkwanine, numéro CAS 
 wogonine, numéro CAS 
 oroxyline A, numéro CAS 
 Isoflavone
 glycitéine, numéro CAS 

 Anthraquinone
 pariétine, numéro CAS